Sawayama (jap. ) steht für:

 Burg Sawayama, eine japanische Burg
 Sawayama (Han), ein Lehen

Sawayama ist der Familienname folgender Personen:

 Rina Sawayama (* 1990), japanische Sängerin und Schauspielerin